Бартоу има више значења:
 Округ Бартоу (Џорџија)
 Бартоу (Западна Вирџинија)
 Бартоу (Џорџија)
 Бартоу (Флорида)